

Афанасово — село, Афанасовська сільська рада, Бабаєвський район, Вологодська область
 Афанасово — село, Новостаринська сільська рада, Бабаєвський район, Вологодська область
 Афанасово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Афанасово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Афанасово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Афанасово-1
 Афанасово-3